Alexa este un nume propriu de persoane care se poate referi la:

Prenume
 Alexa Chung
 Alexa Maria Surholt
 Alexa Niculae
 Alexa Visarion
 Károly Alexa

Nume de familie 
 Augustin Alexa
 Constantin Alexa
 Dan Alexa
 Kate Alexa

Vezi și 
 Alexandra
 Alexandru

Nume de familie românești
Prenume feminine românești